Lista orașelor din Capul Verde

Orașe

Vezi și
Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 Instituto Nacional de Estatistica de Cabo Verde
 World Gazetteer - Populație
 City Population - Istoric

 

Capul Verde